Атен се може односити на:
 Атен (Небраска)
 Атен (Па де Кале)